Delaney Bramlett
Kim Delaney
Jack Delaney
Joseph Delaney
Colin Delaney
Delaney & Bonnie
8745 Delaney
Don Delaney
Edward Delaney
Desambiguação